Amerikai Egyesült Államok
Cutler (Florida)
Cutler Bay, Florida
Cutler (Illinois)
Cutler (Indiana)
Cutler (Kalifornia)
Cutler Township, Franklin megye, Kansas
Cutler (Maine)
Cutler (Minnesota)
Cutler (Ohio)
Cutler (város, Wisconsin)
Cutler (közösség, Wisconsin)